Джон Колиър може да се отнася за:

 Джон Колиър (карикатурист) (1708–1786), английски сатиричен поет и илюстратор
 Джон Пейн Колиър (1789–1883), английски литературен критик
 Джон Колиър (художник) (1850–1934), английски художник прерафеалист
 Джон Колиър (писател) (1901–1980), английски писател и сценарист
 Джон Колиър (скулптор) (роден 1948), американски скулптор